

Населені пункти та їхні частини

 Курово — село в гміні Ґоздово Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Курово — село в гміні Красне Пшасниського повіту Мазовецького воєводства
 Курово — село в гміні Кобилін-Божими Високомазовецького повіту Підляського воєводства
 Курово — село в гміні Ґродзіськ-Велькопольський Ґродзиського повіту Великопольського воєводства
 Курово — село в гміні Косцян Косцянського повіту Великопольського воєводства
 Курово — село в гміні Боболіце Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства
 Курово — осада в гміні Хочево Вейгеровського повіту Поморського воєводства

Курово — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Курово — присілок, Старицький район, Тверська область

Примітки